Tunngle fue un cliente P2P VPN con el navegador Messenger y red instantánea integrada. El programa ofrecía a las redes IPv4 virtuales temáticas dispuesto a permitir a los usuarios a unirse, por ejemplo, para el conjunto de jugar un juego de ordenador en el modo multijugador LAN. El software estuvo activo desde el 19 de septiembre de 2008 hasta el 30 de abril de 2018 en una prueba beta pública y gratuita.

Operación

Después del registro con éxito por el cliente a un servidor del fabricante, el usuario podía buscar una red virtual y para unirse a este. Todos los participantes de la red virtual se interconectaban a través conectada cifrado "túnel". Este proceso es apoyado por STUN técnicas similares sin retransmitir servidores del fabricante, para permitir a los clientes detrás de un enrutador NAT para conectarse. Dentro de una red de recepción y envío de TCP, paquetes UDP e ICMP desde y hacia la difusión y direcciones unicast es posible. Para cada participante tenía una dirección IP de la gama 7.0.0.0/8, que estaba unido a un instalado en el adaptador virtual Ethernet equipo cliente.
Seguridad

Según el fabricante, todas las conexiones del software a través del código abierto biblioteca OpenSSL con el algoritmo AES de 256 bits para cifrar. El intercambio de la clave necesaria que se celebrará 2048 Bit RSA.
Uso

Debido a la función integrada de búsqueda de redes, el programa era especialmente adecuado para aquellos que necesitaban construido rápido las conexiones de red a otras personas. Esto era especialmente para jugar juegos de computadora similar a una LAN party y por compartir útil porque tan pronto participantes se podían encontrar y se podían comunicar esto de manera segura. Otra ventaja de los juegos de ordenador es la independencia de los servidores de los fabricantes de juegos.
Costos

El uso de la versión Tunngle básico era gratuito, donde se mostraban los anuncios de usuario. Una versión adicional de la prima basado en cuotas está disponible.

Alternativas 
Tunngle dejó de operar en 2018.

Alternativas gratuitas 
Radmin VPN

Otras alternativas 
Hamachi

ZeroTier

Configuración

Port Forward

Un enrutador es como una oficina de correos. Cuando envía una carta a alguien, primero llega a la oficina de correos y luego se envía al destinatario. El reenvío de puertos significa decirle a la oficina de correos (enrutador), donde se debe enviar la carta (de datos). De esta manera el router sabe que tiene que enviar el tráfico entrante Tunngle derecho a su PC (y no a otro en la misma red).

En la parte inferior derecha de la ventana Tunngle se encuentra un icono sonriente pequeña.
Este indicador útil está diseñado para ayudarle a entender si usted necesita un puerto hacia adelante:

Si ves una cara feliz, entonces puede dejar de leer esta página. Usted debe ser capaz de unirse a las redes y conectar a los demás sin ninguna acción adicional. Si, por casualidad, se sigue mostrando muchas X roja cuando se une a una red, a continuación, el router podría tener un problema y usted debe comprobar los últimos puntos de nuestra sección de conexión solución de problemas y nuestra página Router compatibilidad.

Si ves una cara neutra amarilla luego Tunngle detecta que el puerto no está abierto. Esto no suele ser un problema y, a menos que estés viendo muchos X roja cuando se une a una red, por lo general puede ser ignorada. Si quieres aprovechar al máximo la capacidad de conectar con los demás debe seguir leyendo esta página (ver la sección Ventajas).

Si usted ve roja la cara triste entonces Tunngle detecta que un Port Forward se requiere con el fin de optimizar la conectividad (sin que usted debería ser capaz de conectar con la gente que tiene un smiley verde). Si usted es un usuario de cable o si usted no tiene un enrutador se puede tratar de ponerse en contacto con su proveedor de servicios de Internet Soporte para preguntar si se puede abrir el puerto para usted. Por favor, compruebe también que el Tunngle ejecutables están permitidos en su Antivirus y Firewall.

Si ves un signo de exclamación de color naranja y luego Tunngle detectó que el router no está funcionando adecuadamente. En este caso, un Port Forward no funciona y Tunngle funcionará en modo limitado Conectividad (usted debe ser capaz de conectar con la gente que tiene un smiley verde). Por favor, consulte nuestra página Router de compatibilidad para ver si hay algo que usted puede hacer para resolver el problema o póngase en contacto con soporte del fabricante del router. Como alternativa se puede optar por realizar ensayos con un enrutador diferente.

Ventajas

Aunque Tunngle funcionaba sin la necesidad de puerto hacia adelante en la mayoría de los sistemas, había algunas ventajas si se configuraba un puerto hacia adelante. Un estado de puerto abierto maximizaba la posibilidad de establecer conexiones con otros jugadores. Esto significaba que usted sería capaz de conectarse a los jugadores que no pueden recibir conexiones entrantes. En otras palabras, si tu amigo no tenía acceso a su router, el establecimiento de un delantero de su lado podía ayudarle a conectarse a usted.
Métodos compatibles

Hay varias formas alternativas para reenviar el tráfico de entrada a su PC:

    Manual de Port Forward: Se trata de acceder a su panel de configuración del router web y el establecimiento de una norma de la elaboración de puerto para su dirección IP de su PC.
    Automática UPnP Port Forward: Si su router es compatible con UPnP, esto permite Tunngle para configurar automáticamente la regla sin necesidad de acceder a su panel de configuración web del router.
    Trigger Port: Si el router lo soporta, se trata de acceder a su panel de configuración del router web y establecer una regla de activación de puertos para Tunngle. Este método no requiere el conocimiento de la dirección IP del PC.

Tenga en cuenta que estas son formas alternativas de hacer lo mismo. Algunos routers pueden insectos si más de un método se utiliza a la vez. Por favor, asegúrese de que usted no mezclarlos.

Automática UPnP Port Forward

Tunngle ofrecía una forma sencilla de configurar el Port Forward automáticamente. Si usted no está familiarizado con el funcionamiento de los routers o si se quiere que sea sencillo, su mejor opción sería ir a Tunngle-> Configuración> Opciones y comprobar UPnP. Tunngle entonces intentará configurar el puerto hacia adelante de forma automática en el siguiente reinicio. Si recibe el error UPnP significa que su configuración actual del sistema no soporta UPnP como un método de reenvío de puerto. En este caso volver a Tunngle-> Configuración> Opciones y desmarque UPnP. En caso de que usted no es capaz de iniciar sesión recuerde que usted puede comenzar Tunngle en el modo fuera de línea.

Tenga en cuenta que Tunngle UPnP depende de los siguientes servicios de Windows:

    Descubrimientos SSDP
    UPnP Dispositivo Host

Usted puede utilizar el solucionador de problemas de la comunidad para solucionar este problema. Compruebe que su Firewall permite svchost.exe para hacer conexiones salientes. Además, si utiliza UPnP en un determinado puerto favor compruebe que no hay ya una norma de la elaboración de puerto para el mismo puerto en el router.
Manual de Port Forward
Datos necesarios

Configuración del puerto Adelante significa decirle al router que los datos UDP (la letra en nuestro ejemplo) que llega en el puerto externo 11.155 deberán ser remitidas a su PC en el mismo puerto interno.
Imagínese que usted tiene más de un buzón cada uno pintado en un color diferente. En nuestra analogía oficina de correos:

    Protocolo: Se puede calcular el protocolo como el tipo de letra
    IP de destino: Puede averiguar la IP de destino como su dirección de la calle
    Puerto externo: Usted puede calcular el puerto externo como el color sobre de la carta
    De puerto interno: Usted puede averiguar el puerto interno como el color del buzón desea que la carta que se entregará a

Se podría establecer una regla que una carta de negocios verde iría directamente en su buzón de verde, mientras que una carta de negocios roja podría entrar en su buzón rojo.
Dirección IP

Una dirección IP es algún tipo de identificación que identifica los dispositivos de red (como una dirección de calle identifica a su casa). Su PC tiene uno, mientras que el router tiene una diferente:

    Usted necesitará su dirección IP del router para acceder a su panel de configuración web a través de su navegador de Internet
    Usted necesitará su dirección IP de su PC para llenar el formulario de creación de reglas Port Forward.

Para encontrar su IP del router y su IP PC van a Conexiones de red, haga clic en el adaptador de Internet (el conectado al router), seleccione Estado y haga clic en Detalles:

    Su dirección de PC es el IPv4 (IP en Windows Xp) Dirección.
    Su dirección de router es por lo general el IPv4 Gateway.

Dirección IP estática

Una dirección IP puede ser estática o dinámica. Una dirección IP estática es una dirección que no cambia con el tiempo. Una dirección IP dinámica cambia con el tiempo. Su router debe saber dónde enviar los datos entrantes. Si su equipo Dirección IP LAN cambia los datos no se enviarán a la dirección correcta. En nuestra analogía, si se muda a otra dirección, la oficina de correos (enrutador) enviará la carta (de datos) a la antigua dirección y se le falta toda la diversión.

Para configurar una dirección IP estática ir a Conexiones de red, haga clic en el adaptador de Internet (el conectado al router), seleccione Estado y haga clic en Detalles. Desde aquí, tomar una captura de pantalla de la ventana y guardarlo en algún lugar de tu disco duro. Ahora ve a Conexiones de red, haga clic en el adaptador de Internet, seleccione Propiedades, seleccione Protocolo de Internet versión 4 y haga clic en Propiedades. Ahora mira la pantalla anterior y rellenar los datos tal y como lo ves en la imagen. Haga clic en Aceptar y ya está.
Tunngle Puerto

Tunngle por defecto utiliza el puerto UDP 11155. Puede cambiar el puerto de Tunngle-> Preferencias-> Opciones. Por favor, compruebe que la casilla de verificación Port Forward está marcada si tiene intención de remitir.
Acceso al enrutador

Los routers por lo general tienen una interfaz web - que se ve y se puede abrir como cualquier página web normal - que se puede acceder tecleando la dirección del router en la barra de direcciones del navegador. Si se le pide la contraseña, consulte el manual del router para que (a menudo Nombre de usuario: admin Contraseña: admin). Encontrar la sección de Port Forward en el router no debería ser difícil (otro nombre para él podría ser servidor virtual).

Si utiliza Microsoft comprobar Conexión compartida a Internet la sección Conexión compartida a Internet.
Creación de la Regla

Por lo general, usted debe ver y Añadir botón que le permite crear una nueva regla de Port Forward. Una vez que ha pulsado un formulario web debe abrir. Se trata de los datos necesarios para llenarlo:

    Protocolo: UDP
    Puerto externo: 11155
    De puerto interno: 11155
    IP de destino: Su IP del PC (por ejemplo 192.168.1.2)

Recuerde siempre, el router es un simple animal. Usted está diciendo que ese tráfico UDP entrante en el puerto 11155 (tráfico Tunngle) debe ser enviado a su PC. Es más sencillo de lo que parece. Usted puede imaginar UDP siendo el tipo de letra, su dirección de IP es su calle y los puertos de ser la regla de coincidencia de colores carta.
Guías paso a paso

Si desea utilizar Tunngle de más de una PC en su red doméstica necesita crear una cuenta para cada PC y hacer un puerto diferente a seguir para cada uno. El procedimiento es idéntico a excepción de la dirección IP de destino y el puerto que cambian para cada PC. Asegúrese de que usted elija diferentes puertos. Por ejemplo, usted puede enviar 11.155 puerto para PC A, el puerto 11160 para PC B y así sucesivamente. Usted tendrá que configurar el puerto en Tunngle-> Configuración> Opciones. NO utilice 11.156 puerto!
Dos routers

Si usted está atrasado dos routers que necesita para reenviar el tráfico desde la primera a la segunda, y luego desde el segundo uno a su PC. Una alternativa es poner su segundo router en la primera DMZ del router de manera que todo el tráfico se envía al segundo router (la segunda dirección IP del router por lo general se puede encontrar en el estado de la LAN de la primera). A continuación, puede enviar desde el segundo router al ordenador como lo harías si tuvieras un solo router. Más información aquí.
ISP Routers

A veces los Proveedores de Servicios de Internet (como por ejemplo, algunos proveedores de Internet por cable) ponen "routers" entre usted y el Internet. Estos "routers" sólo pueden ser controlados por ellos.
Una manera fácil de decir es comparar el estado de su enrutador IP WAN con tu IP pública. Si no coinciden, es probable que haya algún "enrutamiento" pasando.
Si este es su caso, usted puede dar a su proveedor de servicios Internet una llamada de teléfono y preguntar si se puede abrir / Port Forward 11155 UDP para usted.
Como alternativa, se puede tratar de pedir que le dará lo que suelen llamar "IP pública" (que significa que sus dispositivos de Internet recibirán un mayor acceso "directo" a Internet), pero tenga en cuenta que algunos proveedores te pueden cobrar porque .
Port Forward Prueba

La forma correcta de comprobar si el Port Forward se ha configurado correctamente es a través Tunngle-> Configuración> Opciones-> Prueba. PF Checker y otros programas no dan el resultado correcto ya que el puerto Tunngle está reservado para Tunngle.
Puerto de juegos

No es necesario que transmita cualquier otro puerto para jugar en Tunngle. Cuando se ejecuta Tunngle, todos los datos pasan por el puerto Tunngle.

Tunngle es como una tubería inteligente grande que vincula diferentes sistemas. Es como si se ha conectado una nueva tarjeta de red en su PC y esta tarjeta de red estaba vinculada con el resto de equipos que se ven en la red. Puede organizar / unirse a juegos sobre el adaptador Tunngle como lo haría en una LAN normal sin ningún paso más.

Enlaces externos 
 Sitio web oficial

Redes privadas virtuales
Peer-to-peer